Gledson da Silva Menezes (Felipe Guerra, 1979. szeptember 4. –), általában egyszerűen csak Gledson, brazil labdarúgóhátvéd, 2013-ig a német FSV Frankfurtban játszott.

További információk 
 
 Gledson a kicker.de oldalon 

1979-ben született személyek
Brazil labdarúgók
A Fortuna Köln labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
A VfL Osnabrück labdarúgói
A Hansa Rostock labdarúgói
A VfB Stuttgart labdarúgói
Az FSV Frankfurt labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek